Palasip Qaqqaa bezeichnet:
 Palasip Qaqqaa (Berg, Qeqertarsuaq) (Præstefjeldet), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Palasip Qaqqaa (Berg, Sisimiut) (Præstefjeldet), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland